Mahesh Bhupathi och Leander Paes, Indien, vann turneringen. I finalen besegrades Robin Haase (Nederländerna) och David Martin (USA).

Seedning

 ''' Mahesh Bhupathi   Leander Paes (Mästare)
  Rohan Bopanna   Aisam-Ul-Haq Qureshi (Kvartsfinal)

<li>  Dustin Brown   Rogier Wassen (Första omgången)
<li>  Colin Fleming   Ross Hutchins (Första omgången)

Lottning

Lottning

Källor
 ATPWorldTour.com - Lottning

Aircel Chennai Open 2011